Provavelmente a melhor equipa feminina de sempre do Sport Lisboa e Benfica, conquistou o Campeonato nacional de Voleibol consecutivamente durante nove anos entre a época 1966\67 e 1974\75. Ficou conhecida pelo nome de "Marias" porque o seu plantel incluia sete jogadoras com o nome de Maria. Madalena Canha era a capitã de equipa. José Magalhães, antigo jogador do clube, foi o treinador principal da equipa. Em 1968, a equipa apurou-se para os quartos-de-final da Taça da Europa.

Ver também 
 Campeonato Nacional de Voleibol Feminino (Portugal)

Sport Lisboa e Benfica
Equipas do Sport Lisboa e Benfica
Voleibol de Portugal